Rissoa lepida är en snäckart som beskrevs av Woodring 1928. Rissoa lepida ingår i släktet Rissoa och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lepida